

Astronomia 
 12469 Katsuura – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Katsuura – città della prefettura di Chiba
 Katsuura – città della prefettura di Tokushima